Па́вел Ильи́ч Ку́рсов (5 декабря 1908, д. Кутюк-Кинер, Царевококшайский уезд, Казанская губерния, Российская империя, ныне , Республика Марий Эл, Россия — 5 марта 2006, Рига, Латвия) — марийский советский военачальник, герой Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны — начальник штаба 129-й Орловской Краснознамённой ордена Кутузова стрелковой дивизии, гвардии полковник (1945). Почётный гражданин Залегощенского района Орловской области (1969).

Биография 
Из многодетной марийской крестьянской семьи. После окончания начальной школы в 1917 году и школы колхозной молодёжи работал в хозяйстве родителей. Летом 1924 года вступил в РКСМ, возглавлял комсомольскую ячейку Кожлаерского сельсовета родного района. С 1928 года — бригадир лесорубов Мушмаринского леспромхоза, лесной приказчик и заведующий лесным складом на ст. Суслонгер Казанской железной дороги.

Осенью 1930 года был призван в ряды в РККА. Закончил полковую школу младших командиров в городе Ростов Ярославской области, затем в 1935 году — Киевскую объединённую военную школу им. С. Каменева. В звании лейтенанта был направлен в город Бердичев, где в 100-й стрелковой дивизии стал командиром учебного взвода полковой школы 300-го стрелкового полка.

В 1939 году стал членом КПСС. С 1939 года — слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе, с июля 1941 года — в штабе 32-й армии по организации ополчения, сооружению Можайской линии обороны. С октября 1941 года — начальник оперативного отделения 2-ой Московской коммунистической стрелковой дивизии (с 1942 года — 129 дивизия, с 1943 года — Орловская Краснознамённая стрелковая дивизия). Участник парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. В июне 1941 года, являясь слушателем 3-го курса академии, находился на стажировке в городе Ковель Западной Украины. Всю войну находился на фронте: защищал Москву, сражался на Северо-Западном фронте, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Орловщину, Белоруссию, Польшу, громил врага на территории фашистской Германии. Дослужился до гвардии полковника (1945). Встречался с Г. К. Жуковым, К. К. Рокоссовским, И. Д. Черняховским, И. Х. Баграмяном и др.

В послевоенный период проживал в Риге (Латвийская ССР), где после окончания Военной академии им. Фрунзе с 1949 года служил сначала начальником штаба гвардейского соединения, а потом начальником объединённых курсов усовершенствования офицерского состава Прибалтийского военного округа. В 1958 году вышел в отставку.

Часто приезжал на малую Родину, в д. Кутюк-Кинер ныне Моркинского района Марий Эл, занимался военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, проводя встречи с детьми и молодёжью.

Решением Залегощенского исполкома райсовета депутатов трудящихся от 7 марта 1969 года Курсову Павлу Ильичу присвоено звание «Почётный гражданин Залегощенского района».

Был автором мемуаров «За тебя, крылатый город!» (1969), «От Москвы до Эльбы» (1973), «Потомкам в наследство» (1982), «Память сердца» (1998). Его статьи часто публиковались в газетах Латвии, Марийской АССР, Орловской и других областей, в центральных изданиях страны. Также издал 7 буклетов об участии его дивизии в основных стратегических операциях советских войск в годы Великой Отечественной войны.

Умер 5 марта 2006 года в Риге, похоронен там же.

Награды и звания 
 Орден Ленина (30.12.1956)
 Орден Красной Звезды (16.07.1942; 06.11.1945)
 Орден Красного Знамени (20.07.1944; 15.02.1945; 15.11.1950)
 Орден Отечественной войны I степени (01.09.1943; 1985)
 Орден «Крест Храбрых» (Польша)
 Медаль «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944)
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Гвардии полковник (1945)
 Почётный гражданин Залегощенского района Орловской области (1969)
 Согласно некоторым источникам, являлся также почётным гражданином Белостока (Польша), однако, по состоянию на 2020 год, имя Павла Курсова отсутствует в официальном списке почётных граждан города.

Память 
 В память о Герое с 2003 года в Моркинской средней школе № 6 Республики Марий Эл работает школьный краеведческий музей им. П. И. Курсова и зал Боевой Славы.
 В 2005 году имя П. И. Курсова присвоено кадетам Моркинской средней школы № 6.
 В 2010 году на здании Моркинской средней школы № 6 открыта мемориальная доска.
 Его имя — в Книгах Почёта колхозов «Рассвет» и «Победа» ныне Моркинского района Марий Эл.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Память народа. Курсов Павел Ильич 1908 г. р.
 
 Марийское региональное отделение политической партии «Единая Россия». В память о земляке. 07.12.2018